Natarow (alternative Schreibweise Natarov, kyr. Натаров) oder die weibliche Form Natarowa (Natarova, Натарова) ist der Familienname folgender Personen:

 Henadij Natarow (* 1992), ukrainischer Badmintonspieler
 Heorhij Natarow (* 1988), ukrainischer Badmintonspieler
 Irina Natarowa (* 1945), russische Badmintonspielerin